František Halás může být:
 František Halás (1943), slovenský fotbalista
 František Halás (1968), slovenský fotbalový útočník

Další osoby
 František Halas (1901–1949) – český básník
 František X. Halas (* 1937) – český diplomat a historik